Blomme har flere betydninger.

 Blommetræ
 Blomme (frugt) – blommetræets frugt
 Æggeblomme.

Se også
 Harens hale.
 Undersiden af det yderste fingerled.
 Digterisk ord for blomst.